Oreotragini – monotypowe plemię ssaków z podrodziny antylop (Antilopinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania  
Plemię obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia  
Długość ciała 74–100 cm, długość ogona 6–10,3 cm, długość ucha 2,7–12 cm, długość tylnej stopy 18,5–24 cm, wysokość w kłębie 41,9–57 cm; długość rogów 7,4–12,7 cm; masa ciała 5–15,9 kg.

Systematyka

Etymologia   
 Oreotragus:  oros, ορεος oreos „góra”; τραγος tragos „kozioł”. 
 Oritragus: gr. ορειος oreios „górski”, od ορος oros, ορεος oreos „góra”; τραγος tragos „kozioł”. Gatunek typowy: Antilope oreotragus .
 Palaeotragiscus: παλαιος palaios „stary, antyczny”; ορος oros, ορεος oreos „góra”; τραγισκος tragiskos „koziołek”, od τραγος tragos „kozioł”; przyrostek zdrabniający -ισκος -iskos. Gatunek typowy: Palaeotragiscus longiceps  (= Antilope oreotragus ).

Podział systematyczny  
Do plemienia należy jeden rodzaj koziołek (Oreotragus) z następującymi gatunkami: 
 Oreotragus oreotragus  – koziołek skalny
 Oreotragus transvaalensis 
 Oreotragus stevensoni 
 Oreotragus tyleri 
 Oreotragus centralis 
 Oreotragus aceratos 
 Oreotragus schillingsi 
 Oreotragus aureus 
 Oreotragus saltatrixoides 
 Oreotragus somalicus 
 Oreotragus porteousi  – koziołek zachodni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia